Chepkok ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Chepkok (* 1984), kenianischer Langstreckenläufer
 Samuel Chepkok (* 1977), kenianischer Hindernisläufer
 Vincent Kiprop Chepkok (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer